Fairdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fairdale (Kentucky)
Fairdale (North Dakota)
Fairdale (Pennsylvania)